Withöft ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Withöft († 2014), deutscher Musikmanager
 Wilhelm Karlowitsch Withöft (1847–1904), russischer Admiral